Кони Инге-Лисе Нилсен (; Фредериксхавн, 3. јул 1965) данска је глумица, позната по улогама у филмовима „Ђавољи адвокат“, „Војник“ и „Гладијатор“.

Приватни живот 
Живи у Њујорку са сином Себастијаном, рођеним 1991. године. У вези је са чланом музичке групе „Металика“ Ларсом Улрихом са којим има једног сина, рођеног 21. маја 2007. године.

Филмографија

Спољашње везе 

 

Рођени 1965.
Данске глумице